La liste inclut une comparaison entre le revenu du quintile et décile plus riche avec le quintile et décile plus pauvre.

Liste 

Note : Le tableau est triable de différentes manières. Cliquez sur le bouton de tri  dans la cellule de tête de la colonne que vous souhaitez trier. Cliquez encore pour inverser le tri. Rechargez la page pour remettre les réglages à zéro.

Légende :

R/P 10 % : Rapport des revenus du décile des plus riches aux revenus du décile des plus pauvres ;

R/P 20 % : Rapport des revenus du quintile des plus riches aux revenus du quintile des plus pauvres ;

Gini : Coefficient de Gini, mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz ; ce coefficient est présenté ici sous la forme d'un pourcentage (de 0 % à 100 % plutôt que de 0 à 1) ;

ONU : Données provenant de l'Organisation des Nations unies ;CIA : Données provenant de la Central Intelligence Agency, dans sa publication intitulée The World Factbook ;GPI : Données provenant du Global Peace Index ;

BM : Données provenant de la Banque mondiale.

Notes et références

Liens externes 
 
  Données brutes ONU, 2009

Egalite de revenus
Liste de pays
Inégalités de revenu
Attractivité